Кали́нинский райо́н ( с 1936 по 1946 год — Красногвардейский район) — административно-территориальная единица Санкт-Петербурга. Расположен в северной части города, восточнее Выборгского района. По уровню жизни занимает 3 место из 18 районов Петербурга. По данным на 2015 год в Калининском районе было зарегистрировано больше всего преступлений, однако из-за высокой плотности населения уровень преступности на душу населения остаётся самым низким в городе после Приморского района.

История 

Район образован в 1936 году. Первоначально он назывался Красногвардейским. В августе 1946 года получил название Калининского в честь М. И. Калинина. Существующие границы района сформированы в 1973 году, когда из вновь застроенной восточной его части был выделен новый Красногвардейский район. Район занимает правобережный участок приневской низины.

География 
Площадь района — 40 кв. км. (4008 га), протяженность с севера на юг свыше 11 км. Зелёные зоны занимают 1840 га (крупнейшие — парки Пискарёвский, Муринский, Пионерский, имени Академика Сахарова; сады Бенуа и Любашинский).

Южная часть района, прилегающая к Неве, уже в конце XIX века стала важным промышленным районом города, где возникли крупные промышленные предприятия, строились доходные дома и казармы, в которых жили, главным образом, заводские рабочие.
Севернее вплоть до середины XX века существовали сельские поселения Полюстрово, Большая и Малая Кушелевка, Пискарёвка, Колония Гражданка, Русская Гражданка (Ручьи). Впоследствии все они были полностью поглощены многоэтажной городской застройкой, но дали названия существующим историческим районам.

Граничит с районами:
 На западе с Выборгским — от оси реки Невы на север по оси Литейного моста, улицы Академика Лебедева, Лесного проспекта, далее на восток и юго-восток по оси улицы Литовской, затем на север по оси Полюстровского проспекта, улицы Карбышева, улицы Политехнической, Тихорецкого проспекта и проспекта Культуры, по оси путепровода пересекает линию железной дороги Ручьи — Парголово вплоть до границы со Всеволожским районом Ленинградской области;
 На востоке с Красногвардейским — от оси улицы Центральной на юг по западной стороне полосы отвода железной дороги Санкт-Петербург — Приозерск, далее на юго-запад по оси Пискарёвского проспекта до оси реки Невы.
 На юге с Центральным — по оси реки Невы.
 На севере с Всеволожским — граница идет на юг по западной границе земель АО «Бугры» до автодороги Мурино — промзона «Парнас», далее на восток по её северной стороне до пересечения с западной границей земель АКХ «Ручьи», затем на юг до северной стороны полосы отвода железной дороги Санкт-Петербург — Выборг, далее по ней доходит до железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск и, пересекая её идет, идет на юг 250 м до оси улицы Центральной, затем на северо-запад по её оси до пересечения с западной стороной полосы отвода железной дороги Санкт-Петербург — Приозерск.

Внутригородские муниципальные образования 
В границах Калининского района Санкт-Петербурга располагаются 7 внутригородских муниципальных образований со статусом муниципальных округов:

Население 

Население района, по данным переписи 2010 года — 504 641 человек. По этому показателю район занимает 2-е место в Петербурге.

На декабрь 2000 г. в районе существовало 1965 зданий, в том числе жилых — 1355. Общая площадь домов жилого фонда района составляла 7,615,2 тыс. м2. Количество квартир — 177,157, из них коммунальных — 7,612.

Транспорт 
В районе расположены:
 Финляндский вокзал; станции Кушелевка, Пискарёвка, Ручьи и Новая Охта Приозерского направления Октябрьской железной дороги (ранее — Финляндской железной дороги),.
 Станции Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена: «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая», «Гражданский проспект».

По территории района проходит 83 улицы и проспекта общей площадью 369 га.

Основные транспортные магистрали:
 хордовые (направление запад-восток, перечислены с юга на север):
 Арсенальная и Свердловская (Полюстровская) набережные;
 улица Комсомола;
 Полюстровский проспект;
 проспект Маршала Блюхера;
 проспект Непокорённых;
 проспект Науки;
 Северный проспект;
 проспект Луначарского;
 проспект Просвещения;
 Суздальский проспект;
 меридиональные (направление север-юг, перечислены с запада на восток):
 от Литейного моста — Лесной проспект, Политехническая улица, Тихорецкий проспект и проспект Культуры;
 Светлановский проспект (только в северной части района);
 Кушелевская дорога и Гражданский проспект;
 от улицы Комсомола — Кондратьевский проспект (только в южной части района);
 от Свердловской набережной — Пискарёвский проспект, улица Руставели.

С точки зрения связности дорожной сети Калининский район можно разделить на северную и южную части, с границей по железнодорожным путям Приозерского направления (участок Кушелевка — Пискарёвка). Между этими частями существует лишь три соединения:
 Политехническая улица;
 Кушелевская дорога (путепровод);
 Пискарёвский проспект (путепровод).

Связь с другими районами города осуществляется:
 с Выборгским — севернее Литовской улицы через большинство местных хордовых магистралей, южнее — лишь через улицу Комсомола и Арсенальную набережную (для пешеходов в районе станции метро Выборгская действует Выборгский тоннель);
 c Красногвардейским — в северной части района через Пискарёвский проспект(путепровод у ж/д ст. Ручьи) и Шафировский путепровод, в южной — через пересекающие Пискарёвский проспект улицы и проспекты;
 с Центральным — Литейный мост через Неву;
 c Всеволожским районом Ленинградской области — через проспект Культуры (путепровод) и Токсовское шоссе (тоннель).

Экономика 

Калининский район является промышленным, в котором на сегодня насчитывается 29 крупных промышленных предприятий, самые известные из которых, это — Ленинградский металлический завод, «Красный выборжец», ЛОМО. Сейчас объёмы производства значительно снижены. Основная часть промышленных предприятий сосредоточена в старой южной части района и не оказывает существенного влияния на северную.

Крупные предприятия
 Ленинградский металлический завод (ЛМЗ)
 Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО)
 завод «Красный выборжец»
 ОАО Машиностроительный завод «Арсенал»
 Конструкторское бюро «Арсенал» имени М. В. Фрунзе
 завод «Красный октябрь»
 НПО «Аврора»
 ОАО «Авангард»

Рынки

 Гражданский (бывший Апраксин двор)
 Полюстровский рынок («птичий»)
 Северный рынок (демонтирован в сентябре 2015 года)
 Калининская овощная база

Гипермаркеты

 Лента
 Карусель
 О’Кей
 Перекрёсток
 Prisma

Наука и культура 
На территории района расположено 12 научно-исследовательских институтов.

Высшие учебные заведения

 Политехнический университет
 СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова
 Институт машиностроения
 Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
 Военная артиллерийская академия
 Военная академия связи
 Военный институт физической культуры
 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова

Научно-исследовательские учреждения
 Гипроникель
 Агрофизический институт
 НИИ Точной Механики
 ЦНИИ робототехники и технической кибернетики
 Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева
 НИИ Сверхвысоких Напряжений
 НПО Импульс
 ФГБУ НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена
 НИИ Постоянного тока

54 образовательные школы, 15 ПТУ и колледжей, 102 дошкольных учреждения, 4 спортивные, 3 музыкальные и 1 художественная школы, а также Дом детского и юношеского творчества, Центр внешкольного развития, Центр эстетического воспитания.

Учреждения культуры

 Концертный зал у Финляндского — Культурный центр Калининского района
 СПБГУП «Петербург-Кино» — Кинотеатр «Фильмофонд»

Достопримечательности и памятники

В Калининском районе находится множество объектов истории и культуры, состоящих под охраной государства — среди них особняк Э. Л. Нобеля (Лесной пр., 21), церковь при Политехническом университете. В 1998 году открылся Музей подводных сил России им. А. И. Маринеско (Кондратьевском пр., 83).

 Пискарёвское мемориальное кладбище
 Дача Безбородко (усадьба Кушелева-Безбородко, она же Кушелева дача) — усадьба со знаменитой «львиной» оградой. Архитекторы Джакомо Кваренги, Н. А. Львов. Само здание существовало ещё до основания Петербурга, в городе Ниен, и было не построено заново для графа Безбородко, а реконструировано здание шведского периода.
 Дача Дурново
 Католическая церковь Посещения Девой Марией Елизаветы на бывшем Выборгском римско-католическом кладбище (угол совр. Арсенальной и Минеральной улиц). В крипте храма был захоронен Н. Л. Бенуа, некоторые католические архиепископы и митрополиты. На самом же кладбище находились могилы художники Ф. А. Бруни, Л. О. Премацци, А. И. Шарлемань, психиатр И. П. Мержеевский, певица А. Бозио и других.
 Круглые бани
 Тюрьма Кресты
 Парк имени Академика Сахарова
 Кондратьевский жилмассив
 Сад Бенуа — включает в себя единственное сохранившееся на территории Санкт-Петербурга здание фермы и собственно дачу Ю. Ю. Бенуа (комплекс восстанавливается, окончание восстановления назначено на 2015 год).
 Муринский парк на берегах Муринского ручья — благоустроенное место с дорожками для катания на велосипеде и роликах. Представляет собой низменную равнину с редкими подъёмами и спусками. Парк расположен на южной стороне пр. Луначарского и ограничен Гражданским пр. на востоке и пр. Культуры на западе.
 Мемориальная доска на доме 6 по пр. Непокорённых (1979, архитектор А. Я. Свирский, скульптор М. Л. Круппа), где находился колодец, из которого черпали воду жители блокадного Ленинграда.
 Парк Сосновка — основан в 1968 году. В середине XX века на месте Сосновки был просто участок леса. В 1948 году здесь, на окраине Ленинграда, создали стрельбище военно-охотничьего общества (с 2007 года на его месте действует клуб «Олимпиец» Стрелкового союза России). В 1960-х годах, когда стал застраиваться район Шувалово-Озерки, огромный кусок леса решили оставить и сделать лесопарк, которому присвоили название Сосновский.

Храмы:
 Церковь Сретения Господня (Санкт-Петербург) (построена на месте храма 1887 года)
 Церковь во имя преподобного Антония Сийского при подворье Антониево-Сийского монастыря Архангельской епархии Улица Ольги Форш, 2 ,2004—2006 г.г., арх. Г. П. Фомичёв. Действующая.
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери пр. Науки, 24 корп. 3,
 Храм святителя Николая Чудотворца, 1911 г., ул. Ак. Лебедева
 Часовня-храм Иконы Божией Матери Неопалимая Купина на Лесном пр., 17
 Церковь Иоанна Богослова (Церковь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова), построена в 2000 г., пр. Мечникова 17/Лабораторная ул., 4; на Богословском кладбище
 Храм Святой Равноапостольной княгини Ольги, пр. Мечникова 27 (в комплексе зданий больницы РЖД)
 На углу проспекта Непокорённых и Гражданского проспекта располагалось Лютиково подворье Свято-Троицкого монастыря Калужской епархии (основано в 1897 году иеромонахом Амвросием по благословению Иоанна Кронштадтского) включавшее:
 двуглавую деревянную Троицкую церковь (освящена 12 февраля 1898 года, восстановлена после пожара в 1907, снесена в 1967 году), которую 4 августа 1898 года посетил Николай II,
 пятиглавый каменный храм Тихвинской иконы Божией матери (арх. Н. Н. Никонов, 1905—1913, закрыт в 1934, взорван в 1982).

а также:
 Могилы Виктора Цоя, В. В. Бианки, Кирилла Лаврова, Е. Л. Шварца на Богословском кладбище.
 Памятник Калинину М. И. на пл. Калинина
 Памятник Ленину В. И. на пл. Ленина — по неподтверждённым источникам, первый в мире памятник В. И. Ленину.
 Памятник на месте аэродрома «Гражданка»
 Памятник около бывш. кинотеатра «Прометей» — перенесён в Безымянный сквер с церковью Святого Антония Сийского (между улицей Демьяна Бедного и улицей Ольги Форш по пр. Просвещения)

Одна из исторических местностей района — Гражданка — бывшая немецкая колония. Ранее там располагалась немецкая лютеранская церковь св. Николая (угол совр. Гражданского пр. и ул. Гидротехников), а неподалёку — немецкое кладбище (район совр. ул. Бутлерова).

Также рядом с «Академ Парком» (в то время «ГРЭЙТ») было снято знаменитое видео «Разборка Питерская».

Примечания

Ссылки 

 Информационный портал Калининского района Санкт-Петербурга
 Калининский район. Новости и события

Объекты, названные в честь Михаила Калинина
Появились в 1936 году в Санкт-Петербурге
Районы, образованные в 1936 году